Dragomirov (ryska:Драгомиров) är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Abram Dragomirov (1868—1955), rysk general.
 Michail Dragomirov (1830—1905), rysk general.
 Vladimir Dragomirov (1867—1928), rysk general.

Ryska efternamn